Ельвіра Рамілівна Хасянова (, 28 березня 1981) — російська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська чемпіонка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
Досьє на sport.references.com 

Російські синхронні плавці та плавчині
Російські олімпійські чемпіони
Синхронні плавчині на літніх Олімпійських іграх 2004
Синхронні плавчині на літніх Олімпійських іграх 2008
Синхронні плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Уродженці Москви
Призери з синхронного плавання чемпіонатів світу з водних видів спорту